Brennhaus steht historisch für
 eine Brennerei, Destillerie
 ein Gebäude für die Herstellung von Keramik, z. B. Altes Brennhaus 
Siehe auch:
 Brennhausen
 Brandhäuser 
 Brandhaus